Caiçara ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Caiçara (Paraíba)
 Caiçara (Rio Grande do Sul)
 Caiçara do Norte
 Caiçara do Rio do Vento

Caiçara ist ferner der Familienname folgender Personen:
 Júnior Caiçara (* 1989), brasilianischer Fußballspieler 

Sonstiges:
 Caiçara (Film)